Лаксбах (приток Кохера) () — река в Германии, бассейн Рейна.
 Лаксбах (приток Эльбы) () — река в Германии, в Саксонии.